Philipp kan som auktorsförkortning betyda:

 Kai M. Philipp
 Nicholas A. Philipp

Robotskapade auktorsförkortningar